Teracosphaeria är ett släkte av svampar. Teracosphaeria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Teracosphaeria